|-
|(72501)||2001 DA67|| align=right|14,9|| align=right|2,867|| align=right|0,023|| align=right|6,07|| align=right|4,853||MBA||19. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72502)||2001 DK67|| align=right|15,4|| align=right|2,722|| align=right|0,114|| align=right|6,83|| align=right|4,489||MBA||19. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72503)||2001 DT68|| align=right|15,7|| align=right|2,359|| align=right|0,168|| align=right|1,89|| align=right|3,622||MBA||19. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72504)||2001 DA69|| align=right|14,7|| align=right|2,979|| align=right|0,057|| align=right|10,27|| align=right|5,142||MBA||19. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72505)||2001 DP69|| align=right|16,5|| align=right|2,396|| align=right|0,168|| align=right|2,14|| align=right|3,708||MBA||19. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72506)||2001 DV69|| align=right|15,8|| align=right|2,431|| align=right|0,148|| align=right|1,71|| align=right|3,789||MBA||19. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72507)||2001 DX69|| align=right|15,2|| align=right|3,204|| align=right|0,167|| align=right|1,13|| align=right|5,735||MBA||19. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72508)||2001 DY70|| align=right|16,2|| align=right|2,400|| align=right|0,142|| align=right|1,69|| align=right|3,718||MBA||19. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72509)||2001 DJ73|| align=right|15,5|| align=right|2,758|| align=right|0,066|| align=right|1,58|| align=right|4,580||MBA||19. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72510)||2001 DS73|| align=right|15,4|| align=right|2,738|| align=right|0,028|| align=right|3,22|| align=right|4,531||MBA||19. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72511)||2001 DW73|| align=right|14,5|| align=right|3,082|| align=right|0,192|| align=right|12,37|| align=right|5,410||MBA||19. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72512)||2001 DR75|| align=right|16,0|| align=right|2,575|| align=right|0,062|| align=right|7,41|| align=right|4,130||MBA||20. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72513)||2001 DW78|| align=right|13,5|| align=right|3,194|| align=right|0,170|| align=right|12,56|| align=right|5,708||MBA||18. februar 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(72514)||2001 DC79|| align=right|14,4|| align=right|2,813|| align=right|0,064|| align=right|12,85|| align=right|4,716||MBA||16. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72515)||2001 DD79|| align=right|15,2|| align=right|2,316|| align=right|0,148|| align=right|10,79|| align=right|3,523||MBA||16. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72516)||2001 DC81|| align=right|14,0|| align=right|2,749|| align=right|0,083|| align=right|7,54|| align=right|4,557||MBA||26. februar 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(72517)||2001 DK81|| align=right|14,6|| align=right|2,815|| align=right|0,051|| align=right|7,19|| align=right|4,722||MBA||26. februar 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(72518)||2001 DP86|| align=right|15,4|| align=right|2,693|| align=right|0,106|| align=right|5,02|| align=right|4,419||MBA||25. februar 2001||Ondřejov||P. Kušnirák
|-
|(72519)||2001 DR87|| align=right|16,5|| align=right|2,329|| align=right|0,139|| align=right|3,67|| align=right|3,554||MBA||21. februar 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72520)||2001 DB88|| align=right|14,4|| align=right|2,978|| align=right|0,047|| align=right|9,98|| align=right|5,138||MBA||24. februar 2001||Prescott||P. G. Comba
|-
|(72521)||2001 DE89|| align=right|14,5|| align=right|2,728|| align=right|0,016|| align=right|5,64|| align=right|4,505||MBA||27. februar 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(72522)||2001 DZ89|| align=right|14,9|| align=right|2,776|| align=right|0,038|| align=right|8,81|| align=right|4,624||MBA||22. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72523)||2001 DC91|| align=right|14,7|| align=right|2,777|| align=right|0,105|| align=right|12,00|| align=right|4,627||MBA||20. februar 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(72524)||2001 DB92|| align=right|15,3|| align=right|2,614|| align=right|0,033|| align=right|13,85|| align=right|4,226||MBA||20. februar 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(72525)||2001 DL92|| align=right|14,5|| align=right|2,980|| align=right|0,082|| align=right|12,30|| align=right|5,142||MBA||19. februar 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72526)||2001 DV92|| align=right|17,0|| align=right|2,315|| align=right|0,215|| align=right|3,49|| align=right|3,522||MBA||19. februar 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72527)||2001 DK94|| align=right|15,9|| align=right|2,428|| align=right|0,087|| align=right|5,92|| align=right|3,782||MBA||19. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72528)||2001 DH95|| align=right|15,4|| align=right|2,664|| align=right|0,118|| align=right|14,11|| align=right|4,348||MBA||18. februar 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(72529)||2001 DT96|| align=right|15,6|| align=right|2,404|| align=right|0,115|| align=right|7,31|| align=right|3,726||MBA||17. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72530)||2001 DJ98|| align=right|15,7|| align=right|2,695|| align=right|0,132|| align=right|5,58|| align=right|4,425||MBA||17. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72531)||2001 DV98|| align=right|13,8|| align=right|3,039|| align=right|0,224|| align=right|6,58|| align=right|5,296||MBA||17. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72532)||2001 DD99|| align=right|15,9|| align=right|2,444|| align=right|0,163|| align=right|2,71|| align=right|3,819||MBA||17. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72533)||2001 DL99|| align=right|15,5|| align=right|2,557|| align=right|0,036|| align=right|9,60|| align=right|4,087||MBA||17. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72534)||2001 DZ99|| align=right|15,4|| align=right|2,677|| align=right|0,052|| align=right|11,58|| align=right|4,379||MBA||17. februar 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(72535)||2001 DX100|| align=right|15,9|| align=right|2,482|| align=right|0,072|| align=right|7,95|| align=right|3,909||MBA||16. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72536)||2001 DM102|| align=right|14,4|| align=right|2,730|| align=right|0,174|| align=right|9,63|| align=right|4,509||MBA||16. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72537)||2001 DP102|| align=right|15,0|| align=right|2,491|| align=right|0,120|| align=right|7,79|| align=right|3,930||MBA||16. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72538)||2001 DR102|| align=right|15,9|| align=right|2,298|| align=right|0,126|| align=right|6,39|| align=right|3,483||MBA||16. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72539)||2001 DW103|| align=right|16,1|| align=right|2,596|| align=right|0,070|| align=right|3,75|| align=right|4,182||MBA||16. februar 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72540)||2001 DE104|| align=right|15,1|| align=right|3,119|| align=right|0,148|| align=right|1,71|| align=right|5,507||MBA||16. februar 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72541)||2001 DO104|| align=right|15,6|| align=right|2,928|| align=right|0,076|| align=right|0,92|| align=right|5,010||MBA||16. februar 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72542)||2001 DE105|| align=right|16,3|| align=right|2,563|| align=right|0,129|| align=right|1,54|| align=right|4,103||MBA||16. februar 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72543)||2001 DN106|| align=right|15,1|| align=right|2,578|| align=right|0,071|| align=right|10,55|| align=right|4,138||MBA||26. februar 2001||Cima Ekar||Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
|(72544)||2001 DG108|| align=right|16,5|| align=right|2,544|| align=right|0,101|| align=right|2,99|| align=right|4,056||MBA||19. februar 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72545)||2001 EP|| align=right|14,0|| align=right|3,048|| align=right|0,056|| align=right|10,64|| align=right|5,320||MBA||3. marec 2001||Farpoint||Gary Hug
|-
|(72546)||2001 ES|| align=right|16,2|| align=right|2,275|| align=right|0,126|| align=right|4,74|| align=right|3,432||MBA||4. marec 2001||Oaxaca||J. M. Roe
|-
|(72547)||2001 ET|| align=right|14,7|| align=right|2,768|| align=right|0,159|| align=right|13,45|| align=right|4,605||MBA||1. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72548)||2001 EF1|| align=right|15,2|| align=right|2,591|| align=right|0,117|| align=right|10,37|| align=right|4,170||MBA||1. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72549)||2001 EG1|| align=right|15,1|| align=right|2,563|| align=right|0,162|| align=right|10,82|| align=right|4,102||MBA||1. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72550)||2001 EJ1|| align=right|14,1|| align=right|2,772|| align=right|0,147|| align=right|8,58|| align=right|4,616||MBA||1. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72551)||2001 EQ1|| align=right|14,2|| align=right|2,652|| align=right|0,054|| align=right|22,37|| align=right|4,317||MBA||1. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72552)||2001 EK2|| align=right|14,8|| align=right|2,747|| align=right|0,216|| align=right|12,48|| align=right|4,552||MBA||1. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72553)||2001 EY2|| align=right|15,9|| align=right|2,671|| align=right|0,048|| align=right|2,83|| align=right|4,364||MBA||3. marec 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(72554)||2001 ET3|| align=right|14,5|| align=right|3,055|| align=right|0,115|| align=right|2,03|| align=right|5,339||MBA||2. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72555)||2001 EM4|| align=right|15,5|| align=right|2,773|| align=right|0,105|| align=right|5,47|| align=right|4,617||MBA||2. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72556)||2001 EY4|| align=right|15,2|| align=right|2,880|| align=right|0,109|| align=right|3,11|| align=right|4,886||MBA||2. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72557)||2001 EN5|| align=right|14,8|| align=right|2,744|| align=right|0,058|| align=right|7,23|| align=right|4,545||MBA||2. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72558)||2001 ER5|| align=right|14,9|| align=right|3,211|| align=right|0,107|| align=right|5,51|| align=right|5,752||MBA||2. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72559)||2001 EZ5|| align=right|14,1|| align=right|3,028|| align=right|0,053|| align=right|11,56|| align=right|5,268||MBA||2. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72560)||2001 ES6|| align=right|14,6|| align=right|2,611|| align=right|0,205|| align=right|4,77|| align=right|4,219||MBA||2. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72561)||2001 EX6|| align=right|15,8|| align=right|2,290|| align=right|0,192|| align=right|3,59|| align=right|3,465||MBA||2. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72562)||2001 EM7|| align=right|15,2|| align=right|2,645|| align=right|0,176|| align=right|6,04|| align=right|4,302||MBA||2. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72563)||2001 EN7|| align=right|14,0|| align=right|3,163|| align=right|0,039|| align=right|9,45|| align=right|5,623||MBA||2. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72564)||2001 EM8|| align=right|15,9|| align=right|2,694|| align=right|0,038|| align=right|3,03|| align=right|4,421||MBA||2. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72565)||2001 ET8|| align=right|15,8|| align=right|2,734|| align=right|0,060|| align=right|2,41|| align=right|4,520||MBA||2. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72566)||2001 EC9|| align=right|16,1|| align=right|2,548|| align=right|0,071|| align=right|5,08|| align=right|4,065||MBA||2. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72567)||2001 EX10|| align=right|13,6|| align=right|3,119|| align=right|0,184|| align=right|14,09|| align=right|5,507||MBA||2. marec 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(72568)||2001 EZ12|| align=right|13,7|| align=right|2,445|| align=right|0,198|| align=right|15,70|| align=right|3,822||MBA||5. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72569)||2001 EC13|| align=right|13,9|| align=right|2,349|| align=right|0,296|| align=right|24,75|| align=right|3,600||MBA||14. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72570)||2001 EB14|| align=right|13,7|| align=right|2,604|| align=right|0,123|| align=right|14,74|| align=right|4,201||MBA||15. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72571)||2001 ED14|| align=right|13,7|| align=right|2,974|| align=right|0,061|| align=right|13,61|| align=right|5,128||MBA||15. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72572)||2001 EL14|| align=right|13,8|| align=right|3,090|| align=right|0,039|| align=right|10,64|| align=right|5,430||MBA||15. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72573)||2001 EE16|| align=right|14,0|| align=right|3,127|| align=right|0,019|| align=right|7,97|| align=right|5,529||MBA||15. marec 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(72574)||2001 EJ16|| align=right|15,1|| align=right|2,795|| align=right|0,071|| align=right|11,95|| align=right|4,672||MBA||15. marec 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(72575)||2001 ET16|| align=right|16,6|| align=right|2,411|| align=right|0,161|| align=right|1,87|| align=right|3,743||MBA||15. marec 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(72576)||2001 EN18|| align=right|15,4|| align=right|2,640|| align=right|0,071|| align=right|13,93|| align=right|4,289||MBA||14. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72577)||2001 ER18|| align=right|14,9|| align=right|2,660|| align=right|0,119|| align=right|13,53|| align=right|4,337||MBA||14. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72578)||2001 EW18|| align=right|15,6|| align=right|2,592|| align=right|0,135|| align=right|4,12|| align=right|4,172||MBA||14. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72579)||2001 EU19|| align=right|14,2|| align=right|3,205|| align=right|0,121|| align=right|10,43|| align=right|5,738||MBA||15. marec 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(72580)||2001 ET21|| align=right|15,8|| align=right|2,434|| align=right|0,120|| align=right|5,66|| align=right|3,797||MBA||15. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72581)||2001 EE22|| align=right|16,1|| align=right|2,607|| align=right|0,106|| align=right|3,42|| align=right|4,208||MBA||15. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72582)||2001 EH27|| align=right|15,2|| align=right|3,118|| align=right|0,120|| align=right|0,37|| align=right|5,505||MBA||15. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72583)||2001 FV|| align=right|15,0|| align=right|2,964|| align=right|0,037|| align=right|10,31|| align=right|5,102||MBA||17. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72584)||2001 FO1|| align=right|14,7|| align=right|2,973|| align=right|0,039|| align=right|9,56|| align=right|5,126||MBA||19. marec 2001||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(72585)||2001 FT1|| align=right|14,2|| align=right|3,184|| align=right|0,105|| align=right|5,35|| align=right|5,682||MBA||16. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72586)||2001 FY1|| align=right|14,2|| align=right|2,981|| align=right|0,084|| align=right|9,63|| align=right|5,147||MBA||16. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72587)||2001 FP2|| align=right|15,6|| align=right|2,849|| align=right|0,098|| align=right|2,77|| align=right|4,808||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72588)||2001 FR3|| align=right|15,1|| align=right|2,918|| align=right|0,145|| align=right|4,20|| align=right|4,985||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72589)||2001 FY3|| align=right|14,6|| align=right|2,587|| align=right|0,091|| align=right|14,48|| align=right|4,161||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72590)||2001 FF5|| align=right|15,7|| align=right|2,734|| align=right|0,075|| align=right|12,27|| align=right|4,519||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72591)||2001 FO5|| align=right|15,2|| align=right|2,737|| align=right|0,108|| align=right|7,39|| align=right|4,526||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72592)||2001 FQ5|| align=right|14,6|| align=right|2,754|| align=right|0,098|| align=right|8,44|| align=right|4,570||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72593)||2001 FA6|| align=right|15,1|| align=right|2,650|| align=right|0,099|| align=right|13,82|| align=right|4,313||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72594)||2001 FG6|| align=right|13,2|| align=right|3,379|| align=right|0,098|| align=right|9,87|| align=right|6,211||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72595)||2001 FW7|| align=right|14,5|| align=right|2,530|| align=right|0,195|| align=right|16,94|| align=right|4,024||MBA||20. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|72596 Zilkha||2001 FF9|| align=right|15,2|| align=right|2,399|| align=right|0,194|| align=right|14,57|| align=right|3,715||MBA||21. marec 2001||Needville||J. Dellinger; K. Rivich
|-
|(72597)||2001 FW10|| align=right|14,3|| align=right|3,180|| align=right|0,148|| align=right|13,97|| align=right|5,670||MBA||19. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72598)||2001 FM11|| align=right|15,4|| align=right|2,684|| align=right|0,105|| align=right|8,68|| align=right|4,396||MBA||19. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72599)||2001 FE12|| align=right|14,3|| align=right|3,193|| align=right|0,057|| align=right|10,75|| align=right|5,706||MBA||19. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72600)||2001 FS12|| align=right|14,2|| align=right|3,065|| align=right|0,050|| align=right|11,40|| align=right|5,366||MBA||19. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72601)||2001 FH13|| align=right|15,8|| align=right|2,781|| align=right|0,036|| align=right|1,67|| align=right|4,638||MBA||19. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72602)||2001 FC14|| align=right|14,0|| align=right|3,144|| align=right|0,092|| align=right|5,53|| align=right|5,574||MBA||19. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72603)||2001 FG15|| align=right|14,3|| align=right|3,180|| align=right|0,123|| align=right|1,67|| align=right|5,669||MBA||19. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72604)||2001 FK15|| align=right|15,0|| align=right|3,034|| align=right|0,105|| align=right|5,05|| align=right|5,285||MBA||19. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72605)||2001 FQ15|| align=right|15,0|| align=right|2,999|| align=right|0,060|| align=right|9,19|| align=right|5,193||MBA||19. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72606)||2001 FD16|| align=right|14,2|| align=right|3,190|| align=right|0,165|| align=right|7,27|| align=right|5,697||MBA||19. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72607)||2001 FH17|| align=right|15,4|| align=right|2,868|| align=right|0,056|| align=right|1,32|| align=right|4,856||MBA||19. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72608)||2001 FL17|| align=right|15,1|| align=right|2,999|| align=right|0,043|| align=right|1,54|| align=right|5,192||MBA||19. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72609)||2001 FN17|| align=right|14,4|| align=right|3,209|| align=right|0,061|| align=right|10,40|| align=right|5,749||MBA||19. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72610)||2001 FJ18|| align=right|15,1|| align=right|2,756|| align=right|0,024|| align=right|6,95|| align=right|4,575||MBA||19. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72611)||2001 FO18|| align=right|15,1|| align=right|2,838|| align=right|0,048|| align=right|4,23|| align=right|4,780||MBA||19. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72612)||2001 FT19|| align=right|15,1|| align=right|2,769|| align=right|0,032|| align=right|5,97|| align=right|4,607||MBA||19. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72613)||2001 FK20|| align=right|14,8|| align=right|2,771|| align=right|0,071|| align=right|3,56|| align=right|4,613||MBA||19. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72614)||2001 FU20|| align=right|14,3|| align=right|3,025|| align=right|0,035|| align=right|9,25|| align=right|5,260||MBA||19. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72615)||2001 FK21|| align=right|13,8|| align=right|2,687|| align=right|0,184|| align=right|14,30|| align=right|4,404||MBA||21. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72616)||2001 FO21|| align=right|14,2|| align=right|3,198|| align=right|0,135|| align=right|6,33|| align=right|5,717||MBA||21. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72617)||2001 FY21|| align=right|13,8|| align=right|3,071|| align=right|0,097|| align=right|11,79|| align=right|5,381||MBA||21. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72618)||2001 FC23|| align=right|15,0|| align=right|2,761|| align=right|0,109|| align=right|9,45|| align=right|4,586||MBA||21. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72619)||2001 FO23|| align=right|15,1|| align=right|2,687|| align=right|0,027|| align=right|10,68|| align=right|4,404||MBA||21. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72620)||2001 FG25|| align=right|15,6|| align=right|2,671|| align=right|0,129|| align=right|13,02|| align=right|4,365||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72621)||2001 FJ25|| align=right|13,6|| align=right|2,607|| align=right|0,195|| align=right|10,00|| align=right|4,208||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72622)||2001 FE26|| align=right|15,1|| align=right|3,190|| align=right|0,115|| align=right|5,64|| align=right|5,696||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72623)||2001 FK26|| align=right|13,8|| align=right|3,012|| align=right|0,132|| align=right|11,38|| align=right|5,226||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72624)||2001 FH27|| align=right|14,8|| align=right|2,679|| align=right|0,026|| align=right|10,19|| align=right|4,384||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72625)||2001 FP27|| align=right|14,8|| align=right|2,995|| align=right|0,028|| align=right|9,54|| align=right|5,183||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72626)||2001 FR27|| align=right|14,7|| align=right|2,817|| align=right|0,058|| align=right|2,82|| align=right|4,727||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72627)||2001 FZ27|| align=right|14,2|| align=right|3,171|| align=right|0,060|| align=right|9,89|| align=right|5,646||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72628)||2001 FR29|| align=right|15,0|| align=right|2,749|| align=right|0,073|| align=right|13,38|| align=right|4,557||MBA||18. marec 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(72629)||2001 FZ29|| align=right|14,2|| align=right|3,161|| align=right|0,163|| align=right|11,06|| align=right|5,620||MBA||20. marec 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(72630)||2001 FO30|| align=right|15,8|| align=right|2,515|| align=right|0,107|| align=right|11,79|| align=right|3,989||MBA||21. marec 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(72631)||2001 FW30|| align=right|14,1|| align=right|3,172|| align=right|0,057|| align=right|10,73|| align=right|5,650||MBA||21. marec 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(72632)||2001 FF31|| align=right|15,0|| align=right|3,190|| align=right|0,125|| align=right|6,55|| align=right|5,696||MBA||23. marec 2001||Gnosca||S. Sposetti
|-
|72633 Randygroth||2001 FJ31|| align=right|15,6|| align=right|2,710|| align=right|0,087|| align=right|1,67|| align=right|4,461||MBA||22. marec 2001||Junk Bond||D. Healy
|-
|(72634)||2001 FF33|| align=right|14,5|| align=right|2,701|| align=right|0,020|| align=right|13,98|| align=right|4,438||MBA||17. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72635)||2001 FM34|| align=right|14,7|| align=right|2,990|| align=right|0,121|| align=right|9,63|| align=right|5,168||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72636)||2001 FB35|| align=right|16,4|| align=right|2,560|| align=right|0,071|| align=right|2,09|| align=right|4,095||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72637)||2001 FA36|| align=right|15,0|| align=right|2,719|| align=right|0,056|| align=right|9,11|| align=right|4,482||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72638)||2001 FK36|| align=right|16,2|| align=right|2,553|| align=right|0,137|| align=right|4,57|| align=right|4,078||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72639)||2001 FX36|| align=right|15,2|| align=right|2,551|| align=right|0,092|| align=right|7,22|| align=right|4,075||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72640)||2001 FQ37|| align=right|14,7|| align=right|3,087|| align=right|0,052|| align=right|10,58|| align=right|5,422||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72641)||2001 FT37|| align=right|15,4|| align=right|2,542|| align=right|0,065|| align=right|13,71|| align=right|4,051||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72642)||2001 FC40|| align=right|15,2|| align=right|2,802|| align=right|0,026|| align=right|2,33|| align=right|4,688||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72643)||2001 FJ40|| align=right|13,5|| align=right|3,031|| align=right|0,071|| align=right|11,09|| align=right|5,277||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72644)||2001 FC41|| align=right|15,4|| align=right|2,938|| align=right|0,078|| align=right|10,33|| align=right|5,035||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72645)||2001 FX41|| align=right|13,8|| align=right|3,096|| align=right|0,140|| align=right|10,98|| align=right|5,447||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72646)||2001 FB42|| align=right|14,5|| align=right|2,539|| align=right|0,090|| align=right|6,99|| align=right|4,046||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72647)||2001 FO42|| align=right|14,8|| align=right|3,103|| align=right|0,067|| align=right|0,81|| align=right|5,464||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72648)||2001 FY42|| align=right|15,3|| align=right|2,784|| align=right|0,064|| align=right|5,88|| align=right|4,644||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72649)||2001 FU43|| align=right|15,9|| align=right|2,644|| align=right|0,193|| align=right|12,14|| align=right|4,299||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72650)||2001 FP44|| align=right|15,7|| align=right|2,318|| align=right|0,200|| align=right|23,38|| align=right|3,528||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72651)||2001 FU44|| align=right|14,1|| align=right|3,168|| align=right|0,166|| align=right|11,77|| align=right|5,637||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72652)||2001 FZ44|| align=right|15,7|| align=right|2,735|| align=right|0,090|| align=right|1,92|| align=right|4,521||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72653)||2001 FA45|| align=right|14,8|| align=right|2,903|| align=right|0,052|| align=right|2,71|| align=right|4,946||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72654)||2001 FD46|| align=right|15,8|| align=right|2,657|| align=right|0,181|| align=right|5,24|| align=right|4,331||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72655)||2001 FK46|| align=right|14,4|| align=right|3,084|| align=right|0,096|| align=right|10,32|| align=right|5,416||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72656)||2001 FL46|| align=right|15,8|| align=right|2,690|| align=right|0,220|| align=right|5,41|| align=right|4,411||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72657)||2001 FM46|| align=right|14,0|| align=right|3,082|| align=right|0,085|| align=right|15,27|| align=right|5,411||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72658)||2001 FS46|| align=right|14,5|| align=right|3,087|| align=right|0,064|| align=right|10,16|| align=right|5,423||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72659)||2001 FV46|| align=right|14,1|| align=right|3,227|| align=right|0,083|| align=right|9,24|| align=right|5,795||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72660)||2001 FA47|| align=right|14,7|| align=right|2,966|| align=right|0,042|| align=right|9,06|| align=right|5,106||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72661)||2001 FB48|| align=right|14,5|| align=right|2,903|| align=right|0,129|| align=right|15,36|| align=right|4,945||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72662)||2001 FT48|| align=right|13,3|| align=right|3,158|| align=right|0,119|| align=right|17,44|| align=right|5,611||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72663)||2001 FD49|| align=right|13,8|| align=right|3,057|| align=right|0,052|| align=right|10,22|| align=right|5,345||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72664)||2001 FH49|| align=right|14,2|| align=right|3,101|| align=right|0,138|| align=right|8,59|| align=right|5,459||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72665)||2001 FQ49|| align=right|13,9|| align=right|3,159|| align=right|0,096|| align=right|17,61|| align=right|5,613||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72666)||2001 FU50|| align=right|14,2|| align=right|3,194|| align=right|0,135|| align=right|4,27|| align=right|5,708||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72667)||2001 FY50|| align=right|13,2|| align=right|3,181|| align=right|0,092|| align=right|23,14|| align=right|5,673||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72668)||2001 FG51|| align=right|15,5|| align=right|2,878|| align=right|0,051|| align=right|2,04|| align=right|4,882||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72669)||2001 FF52|| align=right|14,3|| align=right|3,178|| align=right|0,050|| align=right|16,64|| align=right|5,664||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72670)||2001 FL52|| align=right|14,9|| align=right|3,104|| align=right|0,153|| align=right|4,10|| align=right|5,468||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72671)||2001 FS52|| align=right|15,5|| align=right|2,696|| align=right|0,154|| align=right|11,51|| align=right|4,427||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72672)||2001 FG53|| align=right|14,9|| align=right|3,079|| align=right|0,123|| align=right|3,43|| align=right|5,401||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72673)||2001 FW53|| align=right|14,5|| align=right|3,062|| align=right|0,148|| align=right|16,40|| align=right|5,356||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72674)||2001 FB54|| align=right|14,3|| align=right|2,575|| align=right|0,046|| align=right|15,50|| align=right|4,132||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72675)||2001 FP54|| align=right|14,7|| align=right|2,734|| align=right|0,074|| align=right|12,42|| align=right|4,520||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72676)||2001 FM56|| align=right|14,4|| align=right|3,046|| align=right|0,042|| align=right|10,79|| align=right|5,314||MBA||23. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72677)||2001 FA60|| align=right|16,8|| align=right|2,419|| align=right|0,165|| align=right|2,36|| align=right|3,761||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72678)||2001 FY60|| align=right|13,7|| align=right|3,018|| align=right|0,108|| align=right|11,21|| align=right|5,243||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72679)||2001 FF61|| align=right|16,1|| align=right|2,654|| align=right|0,083|| align=right|8,36|| align=right|4,324||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72680)||2001 FJ62|| align=right|15,2|| align=right|2,956|| align=right|0,028|| align=right|2,51|| align=right|5,081||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72681)||2001 FO62|| align=right|14,8|| align=right|2,597|| align=right|0,219|| align=right|5,50|| align=right|4,184||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72682)||2001 FV63|| align=right|13,9|| align=right|3,171|| align=right|0,157|| align=right|5,31|| align=right|5,647||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72683)||2001 FS64|| align=right|15,3|| align=right|2,539|| align=right|0,174|| align=right|6,64|| align=right|4,044||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72684)||2001 FX65|| align=right|15,5|| align=right|2,938|| align=right|0,032|| align=right|3,02|| align=right|5,035||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72685)||2001 FG66|| align=right|13,7|| align=right|2,628|| align=right|0,111|| align=right|15,06|| align=right|4,261||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72686)||2001 FQ67|| align=right|15,1|| align=right|3,089|| align=right|0,166|| align=right|8,50|| align=right|5,429||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72687)||2001 FW68|| align=right|15,3|| align=right|2,764|| align=right|0,109|| align=right|12,73|| align=right|4,594||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72688)||2001 FG69|| align=right|14,1|| align=right|3,109|| align=right|0,116|| align=right|4,40|| align=right|5,481||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72689)||2001 FD70|| align=right|14,4|| align=right|3,030|| align=right|0,092|| align=right|4,56|| align=right|5,272||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72690)||2001 FX71|| align=right|14,1|| align=right|3,079|| align=right|0,081|| align=right|10,18|| align=right|5,403||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72691)||2001 FA72|| align=right|14,5|| align=right|2,953|| align=right|0,056|| align=right|11,86|| align=right|5,075||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72692)||2001 FN72|| align=right|14,8|| align=right|3,098|| align=right|0,112|| align=right|6,43|| align=right|5,451||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72693)||2001 FS72|| align=right|14,6|| align=right|2,764|| align=right|0,085|| align=right|9,26|| align=right|4,594||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72694)||2001 FT72|| align=right|14,0|| align=right|3,224|| align=right|0,051|| align=right|4,60|| align=right|5,787||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72695)||2001 FN73|| align=right|14,0|| align=right|3,062|| align=right|0,046|| align=right|11,27|| align=right|5,357||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72696)||2001 FJ74|| align=right|14,8|| align=right|3,003|| align=right|0,096|| align=right|10,80|| align=right|5,202||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72697)||2001 FX75|| align=right|14,3|| align=right|2,915|| align=right|0,172|| align=right|9,11|| align=right|4,977||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72698)||2001 FZ75|| align=right|13,8|| align=right|3,085|| align=right|0,064|| align=right|10,09|| align=right|5,418||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72699)||2001 FN76|| align=right|15,0|| align=right|2,805|| align=right|0,009|| align=right|3,39|| align=right|4,697||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72700)||2001 FC77|| align=right|15,4|| align=right|2,737|| align=right|0,137|| align=right|8,43|| align=right|4,527||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72701)||2001 FZ77|| align=right|13,7|| align=right|3,074|| align=right|0,018|| align=right|16,88|| align=right|5,389||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72702)||2001 FQ78|| align=right|13,5|| align=right|3,075|| align=right|0,050|| align=right|11,23|| align=right|5,392||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72703)||2001 FM79|| align=right|14,7|| align=right|2,959|| align=right|0,107|| align=right|8,86|| align=right|5,090||MBA||21. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72704)||2001 FX79|| align=right|14,8|| align=right|2,552|| align=right|0,146|| align=right|6,66|| align=right|4,075||MBA||21. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72705)||2001 FO80|| align=right|15,1|| align=right|3,047|| align=right|0,090|| align=right|10,53|| align=right|5,317||MBA||21. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72706)||2001 FU80|| align=right|14,5|| align=right|3,115|| align=right|0,114|| align=right|9,98|| align=right|5,497||MBA||21. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72707)||2001 FX80|| align=right|14,9|| align=right|2,785|| align=right|0,086|| align=right|4,52|| align=right|4,648||MBA||23. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72708)||2001 FS81|| align=right|15,3|| align=right|2,831|| align=right|0,064|| align=right|11,98|| align=right|4,763||MBA||23. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72709)||2001 FP82|| align=right|15,9|| align=right|2,729|| align=right|0,005|| align=right|5,62|| align=right|4,508||MBA||23. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72710)||2001 FV82|| align=right|13,9|| align=right|3,178|| align=right|0,155|| align=right|17,80|| align=right|5,664||MBA||23. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72711)||2001 FW82|| align=right|14,5|| align=right|3,094|| align=right|0,064|| align=right|8,20|| align=right|5,442||MBA||23. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72712)||2001 FT84|| align=right|15,9|| align=right|3,064|| align=right|0,269|| align=right|2,30|| align=right|5,363||MBA||26. marec 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(72713)||2001 FQ86|| align=right|15,0|| align=right|2,588|| align=right|0,197|| align=right|8,11|| align=right|4,162||MBA||21. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72714)||2001 FV86|| align=right|14,6|| align=right|2,967|| align=right|0,107|| align=right|11,05|| align=right|5,110||MBA||21. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72715)||2001 FW86|| align=right|14,2|| align=right|3,002|| align=right|0,114|| align=right|11,54|| align=right|5,200||MBA||21. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72716)||2001 FQ87|| align=right|14,6|| align=right|2,987|| align=right|0,081|| align=right|11,09|| align=right|5,160||MBA||21. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72717)||2001 FA88|| align=right|14,5|| align=right|3,045|| align=right|0,026|| align=right|11,93|| align=right|5,312||MBA||21. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72718)||2001 FJ90|| align=right|14,4|| align=right|3,030|| align=right|0,071|| align=right|3,09|| align=right|5,273||MBA||24. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72719)||2001 FT90|| align=right|14,4|| align=right|2,951|| align=right|0,045|| align=right|3,28|| align=right|5,069||MBA||26. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72720)||2001 FB91|| align=right|15,2|| align=right|2,367|| align=right|0,280|| align=right|8,75|| align=right|3,641||MBA||26. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72721)||2001 FX91|| align=right|15,2|| align=right|2,778|| align=right|0,056|| align=right|12,81|| align=right|4,629||MBA||16. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72722)||2001 FA92|| align=right|15,3|| align=right|2,741|| align=right|0,109|| align=right|8,92|| align=right|4,537||MBA||16. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72723)||2001 FH93|| align=right|15,2|| align=right|2,727|| align=right|0,034|| align=right|7,02|| align=right|4,502||MBA||16. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72724)||2001 FV93|| align=right|13,7|| align=right|3,102|| align=right|0,139|| align=right|10,77|| align=right|5,463||MBA||16. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72725)||2001 FP94|| align=right|14,0|| align=right|3,168|| align=right|0,130|| align=right|7,00|| align=right|5,638||MBA||16. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72726)||2001 FY94|| align=right|13,5|| align=right|3,150|| align=right|0,177|| align=right|19,21|| align=right|5,591||MBA||16. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72727)||2001 FP96|| align=right|13,4|| align=right|3,186|| align=right|0,059|| align=right|14,89|| align=right|5,685||MBA||16. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72728)||2001 FQ96|| align=right|14,5|| align=right|2,934|| align=right|0,033|| align=right|12,61|| align=right|5,024||MBA||16. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72729)||2001 FY96|| align=right|14,0|| align=right|3,079|| align=right|0,092|| align=right|11,38|| align=right|5,403||MBA||16. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72730)||2001 FR99|| align=right|14,8|| align=right|3,054|| align=right|0,042|| align=right|11,81|| align=right|5,337||MBA||16. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72731)||2001 FM100|| align=right|14,9|| align=right|2,622|| align=right|0,083|| align=right|13,25|| align=right|4,246||MBA||17. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72732)||2001 FR101|| align=right|15,1|| align=right|2,403|| align=right|0,075|| align=right|5,43|| align=right|3,724||MBA||17. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72733)||2001 FT101|| align=right|15,6|| align=right|2,788|| align=right|0,058|| align=right|12,12|| align=right|4,655||MBA||17. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72734)||2001 FA102|| align=right|14,6|| align=right|2,994|| align=right|0,055|| align=right|9,66|| align=right|5,179||MBA||17. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72735)||2001 FM102|| align=right|14,8|| align=right|3,197|| align=right|0,100|| align=right|4,56|| align=right|5,715||MBA||17. marec 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(72736)||2001 FM103|| align=right|15,7|| align=right|2,973|| align=right|0,134|| align=right|1,62|| align=right|5,127||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72737)||2001 FF104|| align=right|15,2|| align=right|2,803|| align=right|0,152|| align=right|6,73|| align=right|4,692||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72738)||2001 FG104|| align=right|15,7|| align=right|2,641|| align=right|0,051|| align=right|3,74|| align=right|4,292||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72739)||2001 FU105|| align=right|14,3|| align=right|3,069|| align=right|0,122|| align=right|3,95|| align=right|5,375||MBA||18. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72740)||2001 FZ105|| align=right|13,4|| align=right|3,153|| align=right|0,146|| align=right|16,97|| align=right|5,599||MBA||18. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72741)||2001 FN106|| align=right|14,4|| align=right|2,686|| align=right|0,164|| align=right|13,35|| align=right|4,400||MBA||18. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72742)||2001 FY108|| align=right|14,2|| align=right|3,049|| align=right|0,032|| align=right|7,19|| align=right|5,323||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72743)||2001 FS115|| align=right|14,9|| align=right|3,011|| align=right|0,061|| align=right|10,26|| align=right|5,223||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72744)||2001 FF116|| align=right|15,8|| align=right|2,648|| align=right|0,055|| align=right|14,78|| align=right|4,308||MBA||19. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72745)||2001 FU117|| align=right|14,5|| align=right|2,681|| align=right|0,107|| align=right|12,34|| align=right|4,390||MBA||19. marec 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(72746)||2001 FN120|| align=right|15,4|| align=right|2,784|| align=right|0,095|| align=right|5,12|| align=right|4,646||MBA||26. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72747)||2001 FR121|| align=right|14,6|| align=right|3,042|| align=right|0,148|| align=right|11,20|| align=right|5,306||MBA||24. marec 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(72748)||2001 FR126|| align=right|14,9|| align=right|3,004|| align=right|0,039|| align=right|16,30|| align=right|5,206||MBA||26. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72749)||2001 FX126|| align=right|13,4|| align=right|3,173|| align=right|0,052|| align=right|22,65|| align=right|5,651||MBA||26. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72750)||2001 FH127|| align=right|13,8|| align=right|3,172|| align=right|0,035|| align=right|10,42|| align=right|5,649||MBA||29. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

*
Seznami asteroidov